Dark Skies ist der Originaltitel von:

 Dark Skies – Tödliche Bedrohung, US-amerikanische Fernsehserie (1996–1997)
 Dark Skies – Sie sind unter uns, US-amerikanischer Horrorfilm von Scott Stewart (2013)